Semana est le terme espagnol désignant la semaine

Semana peut également désigner :
 A Semana, un magazine du Cap-Vert
 Semana, un magazine argentin
 Semana, un magazine hebdomadaire colombien
 Semana, un magazine espagnol